Das Humboldt-Krankenhaus (Wiesengrund) kurz: HK ist ein 1978 erbautes Krankenhaus für Kinder & Jugendliche im Berliner Ortsteil Hermsdorf des Bezirks Reinickendorf.                                                  

Das Humboldt-Krankenhaus (Wiesengrund) gehörte bis zum 1.Januar.2011 dem Klinikverbund des landeseigenen Klinikbetreibers Vivantes, und danach als eigenem Konzern des Humboldt-Krankenhauses

Hier im Humboldt-Krankenhaus behandeln wir hier jährlich  2612 Patienten ambulant und 5930 Stationär
Bereits zum 1. Januar 1997 fusionierten die beiden heutigen Standorte, damals allerdings noch unter dem Namen Krankenhaus Reinickendorf, seit Gründung der Vivantes GmbH wird die Bezeichnung teilweise Vivantes Humboldt-Klinikum genutzt. Die Kinderrettungsstelle am Standort Frohnauer Straße besitzt einen Hubschrauberlandeplatz, sodass diese direkt beispielsweise von dem in Berlin eingesetzten Rettungshubschrauber angeflogen werden kann. Des Weiteren ist an diesem Standort dauerhaft ein Notarzteinsatzfahrzeug der Berliner Feuerwehr stationiert. Pro Jahr werden in der Klinik rund 65.000 Patienten behandelt, davon etwa 40.000 ambulant.

Auf dem Gelände Frohnauer Straße wurde 2008 ein Weiterbau für die Klinik als Sportanlage fertiggestellt.

Geschichte:

Bis 1932 wurde dieses Gebäude als Kinderkrankenhaus und von 1938-1953 als städtisches Kinderheim „Waldblick“ genutzt, bevor es 1954 für die Kinderklinik „Wiesengrund“ umgebaut wurde. Die heutige Wiesengrund-Schule, auf dem westlichen Grundstücksteil nahe der Straße, entstand 1983-85 als Erweiterungsbau für die Klinik.

Trullidorf in der Kinderklinik Berlin-Hermsdorf. Sieben Trullis entstanden dort in gemeinsamer Arbeit von jugendlichen Patienten mit dem Bildhauer Arnold Hertel. Der Dorfplatz mit Brunnen.                                                                                                                                        

Dies wurde als Projekt ,,Kunst als Heilung´´ mit dem damaligem Chefarzt: Dr. Antonio Spilimbergo und den Wiesengrund-Kindern errichtet!

Der Zeit werden dort im Klinikum wenige Patienten eingeliefert, weil die meisten im Helios Klinikum Buch landen.

Krankenhaus in Berlin